Fanfani je priimek več znanih oseb:

 Amintore Fanfani (1908—1999), italijanski politik
 Pietro Fanfani (1815—1879), italijanski pesnik in filolog
 Tommaso Fanfani (1943—2001), italijanski ekonomist